Os uniformes do América Football Club compreendem as vestimentas adotadas pelos futebolistas do time pernambucano desde a sua fundação, em 1914, quando a agremiação foi denominada João de Barros. Ao longo de sua história, os uniformes da equipe passaram por diversas modificações. Dentre elas, destaca-se uma curiosidade onde o clube teve como cor oficial, o vermelho. Tanto seu escudo, quanto seus uniformes eram alvirrubro.

História 
Desde a fundação do João de Barros, em 12 de abril de 1914, o estatuto do clube estabeleceu que as cores do uniforme seriam verde e branco. O João de Barros vestia camisa verde com punhos e golas brancas. Do lado esquerdo do peito, as letras “J”, “B”, “F” e “C” apareciam bordadas em branco, sobrepostas em um circulo na cor verde, com borda branca. Os calções do primeiro uniforme eram brancos e meias eram verdes, com uma faixa branca.

Coma chegada do entusiasta desportista e exímio membro ligado ao clube carioca América do Rio, em 1915 Belfort Duarte, que o clube passou a se chamar de América Football Club. Alterando o escudo pra ter as letras “A”, “F” e “C” sobrepostas uma na outra. Em 1938 com o declínio no Torre Sport Club, foi a oportunidade que o América esperava para mudar as cores alviverde para a alvirrubra. A estreia com as novas cores aconteceu no dia 27 de março de 1938, na fase preliminar do Torneio Início da FPD. O oportunismo do clube causou mal estar com o ex-diretor do Torre, Francis E. Hulder. Que manifestou reclamação e entidade na época mas, a FPD manteve a decisão.

O uso da cor vinha mostrando-se ser algo que iria perdurar por muito tempo, porém o clube naquele ano não vinha bem no estadual. Fato que desagradou a oposição que exigia a volta da cor verde. Após uma briga interna, a direção do clube decidiu no início de 1939 voltar ao alviverde, colocando um ponto final na cor vermelha.

Uniformes atuais

Uniformes dos jogadores 
 Primeiro uniforme: Camisa verde com faixas verticais brancas, calção branco e meias verdes;
 Segundo uniforme: Camisa branca com parte dos ombros e gola na cor verde, calção branco e meias brancas;
 Terceiro uniforme: Camisa verde com dois grupos de faixas horizontais em branco e verde, calção e meias verdes.

Uniformes anteriores

2020

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Outras temporadas

Material esportivo e patrocinadores

Material esportivo 
Até o presente momento, não se sabe de muitos registros exatos sobre a utilização de fabricantes fixos dos materiais esportivos. Poucos são os registros oficiais de fornecedores de materiais esportivos. Desde a década de 1990, muitas empresas já forneceram materiais ao América, como a Rota do Mar.
Em 2019 o clube fecha acordo com a Tronadon, que forneceu novas camisas para a disputa do Pernambucano de 2019. Desde 2020, a Extreme fornece material esportivo para o clube. Fato curioso, é que os uniformes da temporada 2020, foi uma criação de um torcedor e foi licenciado pela a empresa para a disputa da segunda divisão do mesmo ano.

  Rota do Mar: ? – até 2018
  Tronadon: 2018 – 2019
  Extremer: 2020 –

Patrocinadores 
Após a liberação de patrocinadores nas camisas dos clubes em 1982, o América-PE utilizou muitos patrocinadores pontuais, alguns por apenas uma partida ou períodos curtos, sendo que seu atual patrocinador master é o site de apostas BETesporte.com.

Palmeiras